Calyptraster är ett släkte av sjöstjärnor. Calyptraster ingår i familjen knubbsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Knubbsjöstjärnor
Calyptraster